Fronville (Haute-Marne), een gemeente in het Franse departement Haute-Marne
Fronville (Luxemburg), een plaats en deelgemeente van de gemeente Hotton in de Belgische provincie Luxemburg